Уи́льям Джон Джо́зеф Куи́нн (; 1890 — дата смерти неизвестна), более известный как Джек Куинн () — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Родился в Бархеде, Шотландия.  Выступал за английские клубы «Хайер Бротон» и «Читем Хилл» из Манчестера. Затем играл за «Манчестер Сити», но не провёл ни одной игры в основном составе. В июне 1908 года перешёл из «Сити» в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в основном составе «Юнайтед» 3 апреля 1909 года в матче Первого дивизиона против «Уэнсдей». Это была его единственная игра в основном составе в сезоне 1908/09. В сезоне 1909/10 следующем сезоне Куинн провёл ещё один матч в основном составе «Юнайтед», а в летнее межсезонье покинул команду, став игроком клуба «Нельсон». В следующие два года играл за «Нельсон», «Чорли» и «Экклз Боро».

С 1912 по 1915 год выступал за «Гримсби Таун», сыграв за команду 62 матча и забив 5 мячей. Затем играл за шотландские клубы «Клайд» и «Эр Юнайтед».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Нельсон»
Игроки ФК «Чорли»
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Клайд»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»